Tick, Tick... Boom! (tytuł stylizowany na tick, tick... BOOM!) – musical amerykańskiego kompozytora Jonathana Larsona, zdobywcy nagrody Pulitzera oraz trzech nagród Tony, za jego musical Rent.

Głównym bohaterem musicalu jest Jonathan - młody kompozytor, żyjący w Nowym Jorku w 1990 roku. W ciągu kilku dni ma się odbyć próbne przedstawienie (workshop) jego musicalu Superbia. Dzień później Jonathan skończy 30 lat. Te wydarzenia powodują niepokój głównego bohatera, niepewność, czy podjął odpowiednie decyzje życiowe. Historia zawiera wiele wątków autobiograficznych, do których zaliczają się: styl życia głównego bohatera i musical Superbia, nad którym Larson naprawdę pracował (w latach 1983-1990).

Początkowo musical był wystawiany przez samego Larsona (w latach 1990-1993), jako "monolog rockowy" zatytułowany najpierw "30/90", następnie "Boho Days" i wreszcie "tick, tick... BOOM!". 

W 2001 roku musical został zrekonstruowany przez Davida Auburna, na podstawie wielu wersji scenariusza stworzonych przez Larsona. Przerobił on również monolog na sztukę dla trzech aktorów. Wcielają się oni w role Jonathana, jego dziewczyny Susan oraz jego przyjaciela Michaela.

Bohaterowie 
 Jonathan (Jon, Johnny)
 Michael (ten aktor wciela się również w następujące postacie: klient restauracji, tata Jonathana, pracownicy w biurze Michaela, sprzedawca słodyczy, Rosa Stevens)
 Susan (ta aktorka wciela się również w następujące postacie: klientka restauracji, Rosa Stevens, mama Jonathana, sekretarka, Judy Wright, Karessa Johnson)

Utwory 
 30/90 – Jon, Michael, Susan
 Green Green Dress – Jon, Susan
 Johnny Can't Decide – Jon, Susan, Michael
 Sunday – Jon i klienci restauracji
 No More – Michael, Jon
 Therapy – Jon, Susan
 Real Life – Michael i Zespół
 Sugar – Jon, Karessa, Sprzedawca słodyczy
 See Her Smile – Jon i Zespół (zawiera repryzę Real Life)
 Superbia Intro
 Come to Your Senses – Karessa
 Why – Jon
 30/90 Reprise – Jon
 Louder Than Words – Zespół

Jednym z utworów zawartych na albumie demo jest "Why". W tej wersji zamiast "Come to Your Senses", cytowany jest inny utwór z Superbii - "LCD Readout".

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tick, Tick... Boom! w bazie Internet off-Broadway Database
 Tick, Tick... Boom! - Music Theatre International website
 Raul Esparza - Downstage Center wywiad, kwiecień 2005

Amerykańskie musicale sceniczne